Isolda kan syfta på:

 Isolda (ringmaskar) – ett släkte av ringmaskar
 211 Isolda – en asteroid
 S/V Isolda – ett svenskt k-märkt segelfartyg under restaurering

Se även
 Isolde – ett kvinnonamn av walesiskt ursprung